Израильская хоккейная лига () — высшая хоккейная лига Израиля.

История

Первые годы 
Развитие израильского хоккея началось в 1986 году. Позднее в Хайфе и в Бат-Яме появились крытые площадки, а в июне 1990 года прошёл первый чемпионат Израиля в котором участвовало 4 команды: ХК Бат Ям, Джерузалем Кэпиталз, ХК Хайфа и ХК Рамат Ган, а также ХК Нетания и ХК Иерусалим-II. Первым чемпионом Израиля стала команда ХК Хайфа, победившая в финале команду Джерузалем Кэпиталз. На следующий год, в сезоне 1991/1992, чемпионами вновь стали хоккеисты из Хайфы.

1994—2000 
После перерыва, в сезоне 1992/1993 чемпионат не проводился, соревнования в чемпионате Израиля возобновились. В 1994 году, в городе Метула, открылся первый в стране ледовый дворец Канада Центр со стандартной хоккейной площадкой. Чемпионами в третий раз подряд стали хоккеисты ХК Хайфа в составе которой играли Борис Амромин в прошлом игрок «Динамо» Харьков, Александр Столяр и Сергей Гудзик, игравшие за «Сокол» Киев. Впоследствии хоккеисты их Хайфы ещё 3 раза становились чемпионами Израиля.
В следующем году победила команда ХК Бат Ям, вратарём которой был Евгений Гусин в прошлом игрок команд ЦСКА и «Химик» Воскресенск.

Следующие 2 сезона побеждали Лайонс Джерузалем в составе которого играили Лев Генин, воспитанник команды «Крылья Советов» Москва, Иван Маклаков и Марк Лебедев «Торпедо» Усть-Каменогорск.
В эти годы в израильском хоккее работал Николай Эпштейн.
В сезоне 1997/1998 начал своё победное шествие наиболее стабильный по результатам клуб Израильской хоккейной лиги Маккаби Амос Лод, который за 8 лет участия в чемпионатах 4 раза выигрывал первенство и 4 раза становился серебряным призёром.

2000—2005 
Этот период истории израильского хоккея ознаменовался противостоянием команд Маккаби Амос Лод и Монфорт Маалот по 3 раза занимавших первое место.

2006—2008 
Лидерство захватили хоккеисты Хоукс Хайфа 3 раза победив в чемпионате, став 6-ти кратными чемпионами Израиля.

2009—2019 
В 2010 году в городе Метула открылась Канадо-Израильская хоккейная школа (далее КИХШ).
Частью проекта КИХШ стала молодёжная команда Маккаби Метула,
которая стала чемпионом Израиля в 2012 году, а в сезоне 2012/2013 играла ещё одна команда от КИХШ — Маккаби-2.

В сезоне 2012/2013 в израильском хоккее произошли большие изменения. Были образованы 2 лиги: Высшая, в которой играло 7 команд и Национальная, составленная из 8-и команд.
Чемпионом Израиля стала команда из Ришон-ле-Циона «Ришон Дэвилз».
В марте 2013 года в городе Холон открылся второй ледовый дворец Айс Пикс, который стал домашней ареной для команд центра страны.
В сезонах 2013/2014 и 2014/2015 хоккеисты из Ришон-ле-Циона ещё 2 раза становились чемпионами, повторив успех хоккеистов из Хайфы, три раза подряд выиграв золотые медали.
В 2017 году спортсмены из Ришон-ле-Циона вернули себе звание чемпионов Израиля.
В 2017 году была образована ещё одна лига, Лига арцит, но из-за финансовых и организационных проблем, в сезоне 2018/2019 было сокращено количество команд в Высшей лиге, а соревнования в Лиге арцит не проводились. В сезоне 2018/2019 в четвёртый раз чемпионами стали хоккеисты ХК Бат-Ям.

2019 - 2022 
Перед сезоном 2019/2020 структура израильского хоккея была полностью реорганизована. Лига Арцит была расформирована, а несколько команд перестали существовать.
В высшей лиге участвовало 12 команд, но турнир не был завершён из-за эпидемии коронавируса.
Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее снова произошли революционные изменения.
Руководство независимой oneice хоккейной лиги, матчи которой проходят на новой арене OneIce в посёлке Тнувот недалеко от Нетании, взяло под свой контроль команды израильской хоккейной лиги и две арены, существующие в Израиле.
Много команд прекратило существование, а Израильская хоккейная лига будет называться Израильская национальная хоккейная лига(ИНХЛ).

Изменения в названиях команд 
 ХК Хайфа в 2005 году изменил своё название на Хоукс Хайфа.
 Джерузалем Кэпиталз в 1996 году стал называться Лайонс Джерузалем.
 ХК Холон играл c 1996 по 1998 год.
На базе команды Маккаби Амос Лод, которая была расформирована, была образована новая команда. В сезоне 2005/2006 выступала как фарм-клуб команды ХК Бат Ям под названием Бат Ям II, затем, до конца сезона 2008/2009 выступала под названием ХК Ришон ле Цион или ХК Мерказ, в сезоне 2009/2010 стал называться ХК Холон. С 2010 года выступает под названием Тартлес Холон/Бат-Ям.
 ХК Бат Ям до конца сезона 2004/2005 назывался ХК Бат-Ям. В сезоне 2005/2006 изменил название на ХК Бат-Ям I. С 2006 по 2009 годы был переименован в «Пираньес» Бат-Ям. В сезонах 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 назывался «Айсберг» Бат-Ям, а с сезона 2012/2013 ХК Бат-Ям.
 Маккаби Метула с сезона 2014/2015 называется КИХШ (Канадо-Израильская хоккейная школа)

Чемпионы

Выступление команд в хоккейных лигах Израиля 
 В первой таблице не приведены данные двух первых турниров.
 В первой таблице показаны результаты команд до образования Национального Дивизиона.
 В таблице указаны места команд после регулярной части чемпионатов ИзХЛ, а также результаты достигнутые в плей-офф.
 * Команда отказалась от перехода в более высокую лигу.

Сезоны 1993/1994 — 2011/2012

Сезоны 2012/2013 — 2018/2019

<u>Сезоны 2019/2020 — н.в.

Израильская хоккейная лига в сезоне 1993/1994 
3-й сезон израильской хоккейной лиги

Третий чемпионат Израиля
  ХК Хайфа
  ХК Бат-Ям

Израильская хоккейная лига в сезоне 1994/1995 
4-й сезон израильской хоккейной лиги

Четвёртый чемпионат Израиля. Это первый турнир, который прошёл в новом ледовом дворце Канада Центр в городе Метула
  ХК Бат-Ям
  Джерузалем Кэпиталз

Полуфиналы 
ХК Бат Ям — ХК Метула 13 : 5

Джерузалем Кэпиталз — ХК Хайфа 7 : 5

Финал 
ХК Бат Ям — Джерузалем Кэпиталз 11 : 3

Израильская хоккейная лига в сезоне 1995/1996 
5-й сезон израильской хоккейной лиги

Данные о турнире отсутствуют
  Лайонс Джерузалем
  ХК Бат-Ям

Израильская хоккейная лига в сезоне 1996/1997 
6-й сезон израильской хоккейной лиги

Данные о турнире отсутствуют
Второй раз подряд чемпионом стала команда из Иерусалима.
  Лайонс Джерузалем

Израильская хоккейная лига в сезоне 1997/1998 
7-й сезон израильской хоккейной лиги

В первый раз победителями стали хоккеисты из Лода
  Маккаби Амос Лод
  ХК Метула

Полуфиналы 
Маккаби Амос Лод — ХК Бат Ям 4 : 2, 5 : 3

ХК Хайфа — ХК Метула 3 : 3, 4 : 6

Финал 
Маккаби Амос Лод — ХК Метула 7 : 6, 8 : 4

Израильская хоккейная лига в сезоне 1998/1999 
8-й сезон израильской хоккейной лиги

Чемпионами Израиля стали хоккеисты ХК Метула, которые в финале, состоявшем из двух матчей, победили хоккеистов Маккаби Амос Лод
  ХК Метула
  Маккаби Амос Лод

Полуфиналы 
Маккаби Амос Лод — ХК Бат Ям 3 : 1

ХК Хайфа — ХК Метула 2 : 6

Финал 
Маккаби Амос Лод — ХК Метула 3 : 4, 5 : 6

Израильская хоккейная лига в сезоне 1999/2000 
9-й сезон израильской хоккейной лиги

В этом турнире впервые приняла участие команда из города Маалот, которая и стала чемпионом Израиля
  Монфорт Маалот
  Маккаби Амос Лод

Полуфиналы 
Маккаби Амос Лод — ХК Бат Ям 6 : 3

Монфорт — ХК Метула 9 : 3

Финал 
Маккаби Амос Лод — Монфорт 4 : 6

Израильская хоккейная лига в сезоне 2000/2001 
10-й сезон израильской хоккейной лиги

Хоккеисты из Лода взяли реванш за поражение в финале предыдущего сезона и вновь стали чемпионами Израиля

  Маккаби Амос Лод
  Монфорт

Полуфиналы 
Маккаби Амос Лод — ХК Метула 4 : 3

Монфорт — ХК Хайфа 7 : 2

Финал 
Маккаби Амос Лод — Монфорт 2 : 1

Израильская хоккейная лига в сезоне 2001/2002 

11-й сезон израильской хоккейной лиги

В этом сезоне был проведён только однокруговой турнир
  Монфорт
  Маккаби Амос Лод

Израильская хоккейная лига в сезоне 2002/2003 
12-й сезон израильской хоккейной лиги

Продолжилось противостояние между командами из Лода и Маалота. В 3-й раз и во второй раз подряд победу одержали хоккеисты Монфорт
  Монфорт
  Маккаби Амос Лод

Израильская хоккейная лига в сезоне 2003/2004 
13-й сезон израильской хоккейной лиги

Данных о турнире неполные

Чемпионом стала команда Маккаби Амос Лод

  Маккаби Амос Лод
  Монфорт

Израильская хоккейная лига в сезоне 2004/2005 
14-й сезон израильской хоккейной лиги

В 4-й раз и во второй раз подряд победу одержали хоккеисты Маккаби Амос Лод

  Маккаби Амос Лод
  ХК Хайфа

Израильская хоккейная лига в сезоне 2005/2006 
15-й сезон израильской хоккейной лиги

В этом сезоне играла команда Бат-Ям II, фарм-клуб ХК Бат-Ям. Костяк команды составили игроки «Маккаби Амос Лод». Соответственно ХК Бат-Ям получил название ХК Бат-Ям I. ХК Хайфа, стал называться Хоукс Хайфа.

  Хоукс Хайфа
  Бат-Ям II

Полуфиналы 
Хоукс Хайфа — Монфорт 6 : 2

Бат-Ям II — ХК Метула 3 : 0

Финал 
Хоукс Хайфа — Бат-Ям II 5 : 0

Израильская хоккейная лига в сезоне 2006/2007 
16-й сезон израильской хоккейной лиги

Клуб Бат-Ям II, стал называться Ришон ле Цион или ХК Мерказ
ХК Бат-Ям стал называться «Пираньес» Бат-Ям.

Победителями стали хоккеисты команды Хоукс Хайфа, которые в финале, по буллитам, победили хоккеистов ХК Метула.
Это была 5-я победа хайфовчан (с учётом чемпионатов 1990 и 1991 годов).

  Хоукс Хайфа
  ХК Метула

Полуфиналы 
ХК Метула — Монфорт 5 : 0

Хоукс Хайфа — ХК Мерказ 4 : 1

Финал 
Хоукс Хайфа — ХК Метула 4 : 3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Буллиты 2:0

Израильская хоккейная лига в сезоне 2007/2008 и далее 
 Для сезона 2007/2008 и более поздних сезонов написаны отдельные статьи

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды «Хоукс» Хайфа
 Страница команды Маккаби Цаирей Метула
 Страница команды ХК Метула
 Страница команды «Айс Тайм» Герцлия
 Сайт команды «Ришон Дэвилз» Ришон-ле-Цион
 Сайт команды «Драгонз» Нес Циона
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены
 Архивная копия чемпионатов Израиля на сайте internationalhockey.net

Высшая
Хоккейные лиги